Aleksander Karpiński (prawnik) (ok. 1818– ok. 1905) – prawnik, spiskowiec
 Aleksander Karpiński (1836-1887) – zoolog
 Aleksandr Karpinski (1847-1936) – geolog